

Населені пункти та їхні частини

 Ґрудкі — село в гміні Туробін Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґрудкі — село в гміні Плосьниця Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрудкі — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві
 Ґрудкі — частина села Бжустув у гміні Іновлудз Томашовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки